Marañón spanyol település Navarra tartományban
Marañón perui folyó, az Amazonas mellékfolyója
Marañón perui tartomány Huánuco megyében
Marañón (1948–) spanyol válogatott labdarúgó